La compacité caractérise le fait d'être plus ou moins .
 En architecture, la compacité d'un bâtiment représente le rapport entre l'aire de son enveloppe et son volume.
 En astronomie, la compacité d'un astre donne l'intensité du champ gravitationnel à sa surface.
 En écologie du paysage, la compacité est un indicateur permettant d'évaluer le bon fonctionnement d'un territoire et d'identifier des réservoirs de biodiversité. Il est basé sur la forme d'un site et lié à un rapport entre sa surface et son périmètre
 En mathématiques :
 en logique, le théorème de compacité ;
 en topologie (mathématiques), voir Compacité (mathématiques).
 En physique et en chimie :
 en cristallographie, la compacité est la fraction de l'espace occupée par les atomes (considérés comme des sphères) ;
 en thermodynamique, la compacité d'un solide est le rapport entre la surface d'échange et le volume ; et en physique statistique, la compacité d'un gaz monoatomique est le rapport sans dimension du volume propre des boules dures atomiques, au volume V occupé par le gaz.

Références